Calanthea är ett släkte av kaprisväxter. Calanthea ingår i familjen kaprisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaprisväxter
Calanthea